New age (Engels voor 'nieuw tijdperk') kan verwijzen naar:
New age (beweging), een benaming voor een reeks spirituele of religieuze overtuigingen en praktijken die zich in de jaren zeventig in westerse landen hebben ontwikkeld.

New age (muziek), een muziekgenre
New age (The Velvet Underground), een nummer uit 1970 van The Velvet Underground
New Age of Earth, een muziekalbum uit 1976 van de Duitse groep Ashra
New Age (single), single van Marlon Roudette uit 2011